De Premier League 2007-2008 was het 110e seizoen sinds het ontstaan van de Engelse voetbalcompetitie. Het seizoen begon op 11 augustus 2007 en eindigde op 10 mei 2008. Manchester United werd voor de tweede keer op rij landskampioen.

Bij aanvang van dit seizoen waren Sunderland, Birmingham City en Derby County gepromoveerd. Aan het einde van dit seizoen degradeerden Reading, Birmingham City en Derby County.

Stadions

Premier League

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2007/08 in alle 38 competitieduels in actie kwamen voor hun club.

Prijzen

Scheidsrechters

Toeschouwers

Manchester United

Bijgaand een overzicht van de spelers van Manchester United, die in het seizoen 2007/08 onder leiding van trainer-coach Alex Ferguson voor de zeventiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

Football League Championship

Eindstand

Toeschouwers

Play-offs

Hull City promoveert en komt in het seizoen 2008/09 uit in de Premier League.

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2007/08 uit in de Football League Championship.

West Bromwich Albion

Bijgaand een overzicht van de spelers van West Bromwich Albion FC, die in het seizoen 2007/08 onder leiding van trainer-coach Tony Mowbray de titel opeisten in de 
Football League Championship en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de Premier League 2008/09.

Football League One

Eindstand

Toeschouwers

Play-offs

Doncaster Rovers promoveert en komt in het seizoen 2009/10 uit in de Football League Championship.

Football League Two

Eindstand

Toeschouwers

Play-offs

Stockport County promoveert en komt in het seizoen 2009/10 uit in de Football League One.

Zie ook
FA Cup 2007/08
Finale League Cup 2008
Football League Cup 2007/08
Engels voetbalelftal in 2007
Engels voetbalelftal in 2008

Competitievoetbal 2007/08
Engels voetbalseizoen